Кутневич — русская фамилия. Известные носители:

 Кутневич, Борис Герасимович (1809—1890) — генерал-лейтенант, комендант Динамюндской крепости.
 Кутневич, Борис (род. 1975) — российский звукорежиссёр, голос Медведя из мультсериала «Маша и Медведь».
 Кутневич, Василий Иванович (1787—1865) — главный священник армии и флота Российской империи.
 Кутневич, Николай Борисович (1837—1915) — генерал от инфантерии, герой боёв на Шипкинском перевале в 1877 году.